Nederlands burgemeester (1952): Henk Bakker (burgemeester)
 Nederlands muzikant: Henk Bakker (muzikant)
 Nederlands politicus van Leefbaar Amsterdam (1940-2008): Henk Bakker sr.
 Nederlands politicus van Leefbaar Amsterdam; zoon van Henk Bakker sr.: Henk Bakker jr.
 Nederlands theoloog (1960): Henk Bakker (theoloog)
 Nederlands toneelschrijver (1895-1972): Henk Bakker (toneelschrijver)